Иван Николов Райнов е български деец на националноосвободителното движение от Македония.

Биография 
Райнов е роден на 23 април 1860 година в горноджумайското село Бистрица, тогава в Османската империя, днес България. Райнов е осиновен от служители в руското консулство в Цариград. Изпратен е от тях в Одеса още като юноша. Завършва Петропавловската мъжка гимназия. Райнов се вклюва в Българското опълчение след обявяване на Руско-турската война (1877 – 1878). Бие се при Стара Загора и Казанлък. Награден е с Георгиевския кръст. Взема участие и в Сръбско-българската война от 1885 година и получава медал за храброст. Мести се да живее в София, където работи като железопътен техник.

Иван Райнов умира в 1944 година. Писателят Николай Райнов и художникът Стоян Райнов са негови синове, а писателят Богомил Райнов и скулпторът Боян Райнов са негови внуци.

Бележки 

Български военни дейци от Сръбско-българската война
Хора от област Благоевград
Български опълченци от Македония
Български революционери от Македония
Починали в София
Български имигранти от Македония в София